Hemímeris — небольшой род двудольных цветковых растений, включённый в семейство .

Название 
Название «Hemimeris» было первоначально использовано Карлом Линнеем в 1760 году для описания вида Hemimeris bonae-spei (синонима Hemimeris sabulosa). Линней не указывал этимологию родовых названий, вероятно, это название происходит от  — «половинчатый» и  — «часть», что, возможно, относится к «половинчатым» цветкам растений без заметного шпорца. Однако в 1762 году Линней изменил описание этого вида, вероятно, описывая растение, сейчас известное как Diascia bergiana, и перенёс его в род Paederota. В 1782 году сын Линнея Карл опубликовал новое описание рода Hemimeris, не ссылаясь на более ранние описания.

Ботаническое описание 
Род объединяет однолетние травянистые растения с гладкими или железистыми стеблями и листьями. Листья расположены супротивно на четырёхребристых стеблях, у большинства растений с черешками, зубчатые или пальчато-рассечённые, иногда почти цельные.

Цветки расположены на концах побегов и в пазухах листьев в одиночку или в кистевидных соцветиях, на прямых цветоножках. Чашечка колокольчатая, состоит из пяти почти свободных неравных долей. Венчик двугубый, с очень короткой трубкой, снаружи опушённый. Верхняя губа со слабо выраженным шпорцевидным углублением в центре. Нижняя губа разделена на три доли, из которых боковые короткие и широкие, каждая с небольшими шпорцами, а средняя намного длиннее. Тычинки в количестве двух, прямые, плоские, с крупными пыльниками. Завязь двухгнёздная.

Плод — яйцевидная или почти шаровидная коробочка с многочисленными шаровидными или угловатыми семенами чёрного или коричневого цвета.

Ареал 
В естественных условиях виды рода произрастают только на Капском полуострове и в близлежащих регионах Южной Африки.

Таксономия

Виды

Примечания

Литература 
 

Норичниковые
Флора Южной Африки